Подкина — женская фамилия, женская форма русской фамилии Подкин, также название трёх населённых пунктов на Урале:

Фамилия 
 Подкина, Марианна Борисовна (1931—2003) — артистка балета и педагог, солистка Пермского театра оперы и балета.

Населённые пункты 
Пермский край
 Подкина — деревня в Сивинском районе.
 Подкина — деревня в Юрлинском районе.

Свердловская область
 Подкина — деревня в Алапаевском районе.